Цеханове́цкий — польская фамилия.

Известные носители 
 Цехановецкий, Альбрехт Константин (ум. 1675) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Цехановецкий, Болеслав Павлович (1857—1917) — действительный статский советник, Иркутский вице-губернатор, Пермский вице-губернатор, Смоленский вице-губернатор, Уфимский губернатор.
 Цехановецкий, Владислав Павлович (1860—1910) — русский историк, писатель и общественный деятель, действительный статский советник.
 Цехановецкий, Григорий Матвеевич (1833—1898) — русский учёный-экономист, ординарный профессор, ректор Харьковского университета.
 Цехановецкий, Станислав Павлович (1853—?) — российский дипломат.